The Marriage Bond – film del 1916 diretto da Lawrence Marston
The Marriage Bond – film del 1932 diretto da Maurice Elvey